Константинос Анастасиу (; 5 июля 1999) — кипрский футболист, полузащитник клуба АЕК Ларнака.

Биография

Клубная карьера 
В 2017 году перешёл в АЕК Ларнака из клуба АПОЭЛ. Дебютировал в новом клубе 13 мая 2018 года в матче последнего тура чемпионата Кипра 2017/18 против АЕЛ Лимасол, в котором вышел на замену на 67-й минуте вместо Димитриса Распаса.

Карьера в сборной 
В 2017 году принял участие в трёх матчах юношеской сборной Кипра до 19 лет.

Достижения 
АЕК Ларнака
 Обладатель Суперкубка Кипра: 2018

Ссылки 
 

Футболисты Кипра
Игроки ФК АЕК Ларнака